Ніко́ль () — жіноче ім'я, прізвище, а також, топонім.

Прізвище 

Відомі носії:
 Абіосе Ніколь (; 1924—1994) — сьєрра-леонський науковець, дипломат, письменник і поет.
 Адріанна Ніколь (; 1977) — американська порноакторка.
 П'єр Ніколь (; 1625—1695) — відомий французький мораліст і богослов.
 Шарль Ніколь (; 1866—1936) — французький лікар, бактеріолог і паразитолог, удостоєний у 1928 році Нобелівської премії з фізіології і медицини.

Ім'я 
 Ніколь (ім'я)

Сценічне ім'я 
 Ніколь ( повне ім'я Ніколь Зайберт ); 1964) — німецькая співачка, переможець конкурсу пісні Євробачення 1982 року.
 Ніколь (повне ім'я: Деніз Лілліан Лаваль Соза ; 1977) — чилійські співачка, актриса.

Топонім 

 Ніколь (Лот і Гаронна) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.

Інше 
 1343 Ніколь (1343 Nicole) — астероїд головного поясу, відкритий 29 березня 1935 року.